Генна́дий Краси́льников:
 Красильников, Геннадий Дмитриевич (1928—1975) — удмуртский писатель.
 Красильников, Геннадий Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.